Athénée peut faire référence à :

Patronymes 
 Athénée, compositeur grec ().
 Athénée le Mécanicien, auteur de traités militaires (fin ).
 Athénée de Naucratis, érudit et grammairien grec (v. 170-v. 230).
 , ( a.p. J.C), médecin romain, fondateur de l'École pneumatique.
 Athénée l'épigrammatiste, poète grec d'époque indéterminée, cité par Diogène Laërce, et auquel un poème de l’Anthologie grecque est attribué.

Bâtiments antiques 
 L’Athenæum ou athénée, bâtiment de la Rome antique érigé par Hadrien.
 L’Athenæum, ou athéné, lieu de rencontre des rhéteurs et poètes dans la Grèce antique.

Institutions modernes 
 athénée, appellation donnée à certains établissements scolaires, le plus souvent d'enseignement secondaire
 Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet, salle de spectacles parisienne.
 L’Athénée roumain, salle de concert symphonique de Bucarest.
 L’Athénée de Philadelphie, bâtiment abritant une bibliothèque de Philadelphie.
 Le Boston Athenæum, bibliothèque et galerie d'art de Boston.
 L’Athénée de Madrid, université espagnole.
 L’Athénée de Manille, université catholique des Philippines.
 L'Athénée de l'Ohio, séminaire catholique à Cincinnati dans l'Ohio.
 L’athénée pontifical Saint-Anselme, institut supérieur de l'ordre de Saint-Benoît à Rome.
 Le musée Ateneum, à Helsinki.
 L’Athenæum Illustre, premier noyau autour duquel s'est formée l'université d'Amsterdam.
 L’Athénée, société savante qui assurait des cours de sciences et techniques au début du  à Paris et dont des membres ont fondé l'École centrale Paris en 1829.
 L'Athénée, Bâtiment appartenant à la Brigade Scoute du Vieux-Mazel, à Vevey

Presse 
 L’Athenaeum, revue littéraire allemande dirigée par Auguste et Frédéric Schlegel (1798-1800).
 L’Atheneaum, revue littéraire londonienne (1828-1921).
 Athenäum, journal allemand paru en 1841.

Divers 
 Athenaea, genre de plantes de la famille des Solanaceae.
 Le Club Athenaeum, club londonien situé à l'angle de Pall Mall et de la place Waterlooo.

Notes et références